Albião (Grã-Bretanha) — antigo nome da Grã-Bretanha
 Albion (Idaho)
 Albion (Illinois)
 Albion (Indiana)
 Albion (Iowa)
 Albion (Michigan)
 Albion (Nebraska)
 Albion (Nova Iorque)
 Albion (Oklahoma)
 Albion (Pensilvânia)
 Albion (Texas)
 Albion (Washington)

Outros 

 Albion (HQ) — história em quadrinhos
 Albion Football Club — clube uruguaio de futebol

Desambiguações de topônimos